Куяча — топоним в России:
 Куяча — село в Алтайском районе Алтайского края.
 Куяча — река в Алтайском крае и Республике Алтай, впадает в Песчаную.